Henry de Kock (1819-1892) – scrittore e drammaturgo francese
 Johan de Kock (1964) – calciatore olandese
 Neil de Kock (1978) – rugbista a 15 sudafricano
 Paul de Kock (1793-1871) – scrittore francese
 Véronique De Kock (1977) – modella belga

Pagine correlate
Kock
Köck